Arnprior steht für:

 Arnprior (Ontario), einen Ort in Ontario, Kanada
 Arnprior (Schottland), einen Ort in der Unitary Authority Stirling, Schottland